Абдулфаттах Асири (; ) — саудовский футболист, полузащитник клуба «Ан-Наср» и сборной Саудовской Аравии.

Клубная карьера 
Абдулфаттах Асири начинал свою карьеру футболиста в клубе «Аль-Иттихад» из Джидды. 25 января 2013 года он дебютировал в саудовской Про-лиге, выйдя в основном составе в гостевом матче против «Аль-Фейсали». Спустя 5 дней Абдулфаттах Асири забил свой первый гол на высшем уровне, открыв счёт в домашнем поединке с «Хаджером». 24 апреля 2016 года в игре всё с тем же «Хаджером» он сделал дубль.

Летом 2016 года Абдулфаттах Асири перешёл в другой клуб из Джидды «Аль-Ахли».

Карьера в сборной 
24 мая 2014 года Абдулфаттах Асири дебютировал в составе сборной Саудовской Аравии в товарищеском матче в Испании против команды Молдовы, выйдя на замену в середине второго тайма. Он также принимал участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Достижения 
 «Аль-Иттихад»
 Обладатель Кубка короля Саудовской Аравии: 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ksa-team.com
 Профиль на slstat.com

Футболисты Саудовской Аравии
Игроки сборной Саудовской Аравии по футболу
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Аль-Ахли» Джидда
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд